Estádio Presidente Vargas (Campina Grande), na Paraíba
 Estádio Presidente Vargas (Fortaleza), no Ceará
 Estádio Presidente Vargas (Santa Maria), no Rio Grande do Sul

Ver também

Presidente Vargas